

Cucina 
 Fudge – dolce tipico del Regno Unito e degli Stati Uniti
 Fudge cake – dolce statunitense
 Fudge – marchio britannico

Persone 
 Alan Fudge – attore statunitense
 Ann M. Fudge – amministratrice delegata statunitense
 Jamaal Fudge – giocatore di football americano statunitense
 Marcia Fudge – politica statunitense
 Paula Fudge – atleta britannica

Personaggi immaginari 
 Fatty Fudge – personaggio della rivista The Beano
 Cornelius Fudge – personaggio dell'universo di Harry Potter
 Fudge – il capufficio del fumetto Bristow

Altro 
 Fudge – gioco di ruolo